Petticoat Perfidy – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
 Petticoat Perfidy – film del 1913 diretto da Hay Plumb